Porter je lahko:

 Porter tip piva
 Porter (ime)
 Albert Gallatin Porter, kongresnik ZDA
 Alexander Porter, senator ZDA
 Charles Howell Porter, kongresnik ZDA
 David Rittenhouse Porter, guverner Pensilvanije
 Fitz John Porter, general
 Horace Porter, general
 Selwyn Havelock Watson Porter, general